Rijkskanselier (Duitsland), de bondskanselier van de Noord-Duitse Bond
Bondskanselier van Duitsland, federaal regeringsleider van Duitsland
Bondskanselier van Oostenrijk, federaal regeringsleider van Oostenrijk
Bondskanselier van Zwitserland, ambtelijk hoofd van de bondskanselarij (geen federaal regeringsleider)

In het Duits spreekt men van Bundeskanzler.

Zie ook
Bondspresident (doorverwijspagina)
Bondsraad (doorverwijspagina)